Die CIB Black Ball Squash Open 2020 fanden vom 7. bis 18. Dezember 2020 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2020/21 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Die Konkurrenz wurde vom 13. bis 18. Dezember ausgetragen. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2020/21 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Gold. Die Damen spielten ihre Konkurrenz vom 7. bis 13. Dezember.

Siegerin der letzten Austragung aus der Vorsaison war Hania El Hammamy. Die letzte Austragung der Herren im Dezember 2018 gewann Karim Abdel Gawad. Bei den Damen setzte sich Sarah-Jane Perry durch, die im Finale nach 0:2-Satzrückstand gegen Hania El Hammamy noch mit 4:11, 9:11, 11:9, 12:10 und 11:9 gewann. Im Finale der Herrenkonkurrenz fiel das Resultat ähnlich aus. Der topgesetzte Weltranglistenführende Ali Farag ging gegen Fares Dessouki mit 11:5 und 11:8 in Führung, ehe Dessouki die drei nachfolgenden Sätze mit 11:7, 11:8 und 11:8 gewann.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern. Die jeweils 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Ahmed Wael bei den Herren und Menna Nasser bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld. Marwan Elshorbagy musste seine Teilnahme wegen einer Disziplinarsperre absagen. Yathreb Adel und Ahmed Wael wurden vor Turnierbeginn positiv auf SARS-CoV-2 getestet und durften nicht teilnehmen. Nour El Tayeb gab kurz vor Turnierbeginn aufgrund einer Schwangerschaft ihr Karriereende bekannt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 112.500 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Offizielle Homepage (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2020/21
PSA World Tour der Damen 2020/21
2020